Дракино:

 Дракино (усадьба) — усадьба в Солигаличском уезде Костромской губернии
 Дракино — аэродром в Серпуховском районе Московской области

Населённые пункты 
 Дракино — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Дракино — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.
 Дракино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Дракино — село в Торбеевском районе республики Мордовия.
 Дракино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Дракино — село в Инзенском районе Ульяновской области.
Дракино — до 1940 г. название деревни Молодые Всходы в Ромодановском районе Мордовии.
Дракино — до 1961 г. название деревни Зелёная Горка в Одоевском районе Тульской области.

См. также 
 Новое Дракино
 Старое Дракино